Karl Ludvig Reichelt kan syfta på:

Karl Ludvig Reichelt (1877-1952), norsk missionär och sinolog.
Karl Ludvig Reichelt (född 1933), norsk läkare och medicinsk forskare